Асники — село в Захаровском районе Рязанской области, входит в состав Сменовского сельского поселения.

География 
Село расположено в 17 км на восток от центра поселения посёлка совхоза «Смена», в 21 км на юго-восток от районного центра села Захарово.

История 
Село Асники почти до конца XVII века входило в качестве деревни в состав прихода в селе Воскресенка и состояло в вотчине за Казначеевскими. Отдельная церковь в селе в честь Святого Николая построена была думным дворянином Борисом Ивановичем Лихаревым в 1698 году и освящена в ноябре того же года, как значится в окладных книгах. Возобновленная в первой половине XIX века деревянная Никольская церковь имела в длину 31, в ширину 8,5 и в высоту 5 аршинов. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Воскресенской волости Пронского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 97 дворов.

С 1929 года село являлось центром Асниковского сельсовета Захаровского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Сменовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Захаровского района